Ел Тата има више значења:

 Ел Тата (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тата (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тата (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику